Koksz tüzelőanyag
Koksz képzőművészeti műhely 
kokain vagy más drog (szleng)

Források